Скоп Лев Андрійович (*9 квітня 1954)  — український мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець.
 Скоп Олександр Захарович (*16 грудня 1927(19271216) – †3 вересня 2003) — письменник, журналіст, меценат, громадсько-політичний діяч.